Priestley puede referirse a:
Joseph Priestley (1732 - 1804), científico y teólogo disidente anglo-estadounidense.
Medalla Priestley, de la Sociedad Americana de Química.
Motines de Priestley (Priestley Riots), Birmingham, 1791.
 5577 Priestley, asteroide.
 Cráter Priestley, en el lado oculto de la Luna.
 Glaciar Priestley.
J. B. Priestley (1894 - 1984), escritor, crítico y político británico.
Jason Priestley (1969-), actor canadiense.
Mark Priestley (1976 - 2008), actor australiano.